św. Andrzej Apostoł
 św. Andrzej z Krety (ok. 650-740) – święty katolicki i prawosławny, biskup Gortyny, orator chrześcijański
 św. Andrzej Świerad (zm. ok. 1030-1034) – pustelnik
 św. Andrzej Corsini (1302-1374) – włoski karmelita bosy, biskup
 św. Andrzej Avellino (1521-1608) – włoski teatyn
 św. Andrzej Wouters (1542-1572) – holenderski ksiądz, męczennik
 św. Andrzej Bobola (1591-1657) – jezuita, męczennik, patron Polski
 św. Andrzej Hubert Fournet (1752-1834) – francuski ksiądz
 św. Andrzej Nguyễn Kim Thông (ok. 1790-1855) – wietnamski katechista, męczennik
 św. Andrzej Trần An Dũng (ok. 1795-1839) – pierwszy ksiądz katolicki pochodzenia wietnamskiego, męczennik
 św. Andrzej Chŏng Hwa-gyŏng (1808-1840) – koreański katechista, męczennik
 św. Andrzej Trần Văn Trông (1808 lub 1814-1835) – wietnamski męczennik
 św. Andrzej Tường (ok. 1812-1862) – wietnamski katechista, męczennik
 św. Andrzej Kaggwa (?-1886) – ugandyjski męczennik
 św. Andrzej Kim Tae-gŏn (1821-1846) – pierwszy ksiądz katolicki pochodzenia koreańskiego, męczennik
 św. Andrzej Bessette (1845-1937) – kanadyjski zakonnik
 św. Andrzej Bauer (1866-1900) – francuski franciszkanin, misjonarz, męczennik
 św. Andrzej Wang Tianqing (1891-1900) – chiński męczennik

Zobacz też: Błogosławiony Andrzej